Джейми Блэкли (; ) — английский актёр.

Карьера 
Дебютировал на телевидении в 2008 году. Первую заметную роль сыграл в 2010 году в фильме «Добыча». В 2013 году получил премию Эдинбургского кинофестиваля в категории «Лучший актёр» за роль в фильме «Ты хочешь, чтобы я его убил?». В 2014 году снялся в фильме «Если я останусь». В 2015 году сыграл в фильме «Иррациональный человек».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании